Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1930 am Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo wurde ein Wettbewerb im Skispringen von der Großschanze (K-50) ausgetragen.

Der Sprunglauf vom Holmenkollbakken fand am Freitag, dem 28. Februar 1930 vor rund 30.000 bis 40.000 Zuschauern statt. Gestartet wurde um 14:00 Uhr. Am Wettbewerb nahmen 143 Skispringer, davon 112 Norweger teil.

Erwartungsgemäß besetzten die großen Favoriten aus Norwegen die ersten Plätze. Den Sieg holte sich Gunnar Andersen vor seinen Landsmännern Reidar Andersen und Sigmund Ruud. Als bester Mitteleuropäer kam der Schweizer Fritz Kaufmann auf den 22. Platz.

Ergebnis 

Datum: Freitag, 28. Februar 1930; Start: 14:00 Uhr.

Sprunganlage: Holmenkollbakken (K-50)

Teilnehmer: 151 Skispringer gemeldet; 143 gestartet; 117 gewertet. Vermutlich wurden nur die Springer tatsächlich gewertet die zumindest einen gestandenen Sprung zeigen konnten.

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 Holmenkollen-Europameisterschaften in: Dolomiten vom 5. März 1930, Seite 6
 Dr. Walter Amstutz: Die F.I.S. Wettkämpfe und der 11. Skikongress in Oslo in: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Clubs. Bd. 1, No. 4. von 1930; Seiten 371–398
 Wintersport: Die internationalen Skiwettkämpfe bei Oslo in: Freiburger Zeitung vom 28. Februar 1930, 2. Morgenausgabe, Seite 4
 Internationale Wintersportwoche in Oslo: Sondersprunglauf auf der Holmenkollschanze. Der 17-km.-Langlauf. Der Hauptsprunglauf. in: Freiburger Zeitung vom 3. März 1930, Sportblatt, Seite 2
 Holmenkollen: Die Norweger auch im Sprunglauf unübertrefflich in: Tages-Post (Linz) vom 3. März 1930, Seite 7
 Holmenkollen: Listy kierownika ekspedycji polskiej St. Faechera o mistrzostwach F.I.S. w stolicy Norwegji / Ostatnie wiadomości z Oslo. Relacje telegraficzne "Przeglądu Sportowego" in: Przegląd Sportowy, Ausgabe 19/1930 vom 5. März 1930, Seite 1 (polnisch)
 Stanisław Faecher: Pierwszy dzień w stolicy Norwegji. Przyjazd naszych zawodników. Wizyta w Holmenkollen. Wrażenia i uwagi / Telegraficznym stylem z Oslo. Nowiny z placu walk narciarskich in: Przegląd Sportowy, Ausgabe 19/1930 vom 5. März 1930, Seite 5 (polnisch)
 Otwarty konkurs skoków na mistrzostwach narciarskich Europy / Jak skakano na slynnej Holmenkollen in: Przegląd Sportowy, Ausgabe 21/1930 vom 12. März 1930, Seite 5 (polnisch)
 Otto Schimetschek: Volk auf Skiern / Norwegen ist unzufrieden in: Prager Tagblatt vom 4. März 1930, Seite 6
 Die Winterspiele in Oslo: Norwegen gewinnt den Sprunglauf in Sport-Tagblatt vom 1. März 1930, Seite 8
 Die internationalen Skiwettkämpfe in Oslo in: Vorarlberger Tagblatt vom 3. März 1930, Seite 5
 Internationella skidförbundets tävlingar. 1930 Holmenkollen (Norge) in: Svensk skidkalender 1938. Herausgeber: Föreningen för skidlöpningens Främjande i Sverige (Skidfrämjandet), Seite 105 (schwedisch)
 Adam Kwieciński: Results of race – Oslo, NOR, 1930.02.28, MS Private Website mit Skisprungergebnissen, abgerufen am 5. Mai 2015
 Vinteridrettsukens Hovedkomite: De internajonale skirenn under Vinteridrettsuken i Oslo 1930. 1930 Oslo, s. 42-46 (norwegisch). In Nasjonalbiblioteket, Norwegen. Only accessible inside Norway.
 Skiforeningens Årbok 1930 (norwegisch)
 Program for Vinteridrettsuken i Oslo 1930, 1930 Oslo (norwegisch), in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Skiforeningens Årbok 1930, 1930 Oslo (norwegisch). In Norges Olympiske Museum, Lillehammer und Skimuseet, Oslo
 Verdens hittil fornemste hopprenn, Aftenposten vom 28. Februar 1930, s. 6, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Nordmenn på de første plasse i hopprennet i dag, Aftenposten, Abendausgabe von 28. Februar 1930, s. 1-2, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 To nye unge løpere blev verdens beste i hopp, Aftenposten vom 1. März 1930, s. 6, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Idrettsliv (später genannt Sportsmanden) vom 28. Februar 1930, s. 1-3, in Deichman bibliotek, Oslo
 Det specielle hoprend, Idrettsliv (später genannt Sportsmanden) vom 3. März 1930, s. 4, in Deichman bibliotek, Oslo
 Weltmeisterschaften: 28. Februar 1930 – Oslo (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 148. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen
Manner 1930
Skispringen (Norwegen)